Les élections législatives néerlandaises de 1989 () se tiennent le  pour élire les 150 membres de la Seconde Chambre des États généraux.

Système électoral

Contexte

Résultats

Notes et références 

1989
1989 aux Pays-Bas
Pays-Bas
Politique en septembre 1989